Werner Müller (landraad) (1900-1982), een Duits werktuigbouwkundig ingenieur en landraad
 Werner Müller (manager) (1906–1996), een Duits manager en sportbestuurder
 Werner Müller (etnoloog) (1907-1990), een Duits etnoloog
 Werner Müller (componist) (1920-1998), een Duits componist, dirigent en arrangeur
 Werner Müller (houtsnijder) (1923-2006), een Duits instrumentenmaker en houtsnijder
 Werner Müller (heemkundige) (1924-1999), een Duits heemkundige
 Werner Müller (historicus) (1946), een Duits historicus
 Werner Müller (wiskundige) (1949), een Duits wiskundige en academisch docent
 Werner Müller (architect) (1952), een Zwitsers architect en sportbestuurder
 Werner Müller (bioloog) (1956), een Duits bioloog
 Werner Müller (regisseur) (1957), een Duits regisseur
 Werner Müller-Esterl (1948), een Duits biochemicus 
 Werner Müller-Uri (1994-1914), een Duits glasfabrikant
 Werner Müller-Warmuth (1929), een Duits scheikundige

Politici
 Werner Müller (politicus, 1900-1955) (1900-1955), een Duits jurist en politicus
 Werner Müller (politicus, 1910-1996) (1910-1996), een Duits politicus (CSU)
 Werner Müller (politicus, 1927-1983) (1927-1983), een Duits politicus
 Werner Müller (politicus, 1946-2019) (1946-2019), een Duits econoom, bedrijfsdirecteur en partijloze politicus
 Werner Müller (politicus, 1959) (1959), een Zwitsers politicus

Sport
 Werner Müller (kanoër) (1922-2006), een Zwitsers kanoër
 Werner Müller (voetballer, 1926) (1926), een Duits voetballer
 Werner Müller (voetballer, 1926-2012) (1926-2012), een Duits voetballer
 Werner Müller (voetbalscheidsrechter) (1951-2006), een Zwitsers voetbalscheidsrechter
 Werner Müller (wielrenner), een Duits wielrenner